Denys II d'Antioche
 Denys II (métropolite de Moscou)